Kei Nishikori era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo sconfiggendo in finale Pablo Andújar per 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Kei Nishikori (campione)
 Rafael Nadal (terzo turno)
 David Ferrer (semifinale)
 Marin Čilić (secondo turno)
 Feliciano López (terzo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
 Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
 Ernests Gulbis (secondo turno)

 Tommy Robredo (quarti di finale) 
 Pablo Cuevas (terzo turno) 
 Leonardo Mayer (secondo turno) 
 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale) 
 Fabio Fognini (quarti di finale) 
 Martin Kližan (semifinale) 
 Santiago Giraldo (terzo turno) 
 Nick Kyrgios (secondo turno)

Qualificati 

  James Ward (primo turno)
  Andrej Rublëv (secondo turno)
  Thiemo de Bakker (primo turno)

  Márton Fucsovics (primo turno) 
  Yūichi Sugita (primo turno) 
  Jaume Munar (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2015
ATP World Tour 2015